Фаттахова — жіноча форма татарського прізвища Фаттахов.

Відомі носії 
 Фаттахова Василя Разифівна — татарська співачка з Башкортостану. Заслужена артистка Республіки Татарстан (2015), Заслужена артистка Республіки Башкортостан (2015)
 Фаттахова Олеся Олександрівна — російська акторка театру і кіно.
 Фаттахова Лілія Мансурівна — російська баскетболістка, захисник.

Татарські прізвища
Жіночі форми прізвищ